Wasilij Kosow (1910-1996) – radziecki działacz państwowy i partyjny
 Wasilij Kosow – rosyjski żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu